António de Portugal pode referir-se a diversas personalidades:

 António de Portugal, o Prior do Crato, que uma minoria de historiadores consideram ter sido rei de Portugal por um curto período de dois meses
 Santo António de Lisboa, o santo casamenteiro, padroeiro de Portugal e de Lisboa
 António, Infante de Portugal (1516) (1516), infante português, filho do rei D. Manuel I de Portugal e de D. Maria de Trastâmara
 António, Infante de Portugal (1539) (1539-1540), infante português, filho do rei D. João III de Portugal e de D. Catarina de Áustria
 António de Bragança (1695), infante português (1695-1757), filho do rei D. Pedro II de Portugal e de D. Maria Sofia de Neuburgo
 António de Bragança (1704) (1704-1800), filho ilegítimo do rei D. João V de Portugal, um dos meninos da Palhavã
 António de Portugal (1953), matador de touros português. 

Desambiguação